Travis T. Flory (Fontana, 24 de maio de 1992) é um ator e cantor estadunidense. Ficou conhecido por sua atuação como o valentão Joey Caruso no sitcom Everybody Hates Chris. Atualmente ele mora em uma pequena cidade chamada Yucaipa, Califórnia.

Filmografia

Filme
 Step Brothers (2008) como o garoto ruivo
 Licença para Casar (2007) como Manny, garoto da igreja
 Os 12 Dogs of Christmas (2005) como Denny Doyle
 Mostly Ghostly (2008) como Billy
 Little Boy (2015) como Funcionário  da lanchonete

Televisão
 Melissa and Joey (2011, 1 episódio) como Axel
 Todo Mundo Odeia o Chris (2005-2009, 55 episódios) como Joey Caruso
 Nip/Tuck (2006), como Morgan Thompson (2006, 1 episódio)
 Zoey 101 (2005) como Jake (2005, 1 episódio)
 The Bernie Mac Show (2005, 1 episódio) como garoto jogando pôquer
 Becker (1999, 1 episódio) como garoto no gelo

Ver também
 Licença para Casar
 Todo Mundo Odeia o Chris
 Becker

Ligações externas
 Travis T. Flory no Internet Movie Database (em inglês)

Flory, Travis T.